Slatinný potok ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien

 Schladabach, Zufluss zur  Ohře (Eger)  
 Slatinný potok (Křemelná), Zufluss zur Křemelná
 Slatinný potok (Podolský potok), Zufluss zum Podolský potok (Moravice)
 Slatinný potok (Radbuza), Zufluss zur Radbuza 
 Slatinný potok (Roklanský potok), Zufluss zum Roklanský potok